Strażnica SG Huwniki – graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Formowanie i zmiany organizacyjne 
W 2002 do systemu ochrony granicy państwowej weszła nowo wybudowana i zorganizowana strażnica w Huwnikach. 

W wyniku realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Straży Granicznej w 2002 roku, strażnica uzyskała status strażnicy SG I kategorii.
24 sierpnia 2005 roku funkcjonującą dotychczas strażnicę SG w Huwnikach przemianowano na placówkę Straży Granicznej.

W lipcu 2006 roku przy placówce SG w Huwnikach zostało przekazane do dyspozycji Wydziału Lotniczego nowoczesne lądowisko dla śmigłowców wraz z zapleczem socjalno-technicznym dla obsługi. W październiku 2006 roku siedziba Wydziału została przeniesiona z Rzeszowa-Jasionki do Huwnik.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Huwniki
Huwniki